Енвайронмент ():

 те саме, що довкілля;
 Енвайронмент (мистецтво) — одна з форм авангардистського мистецтва.